CSI puede referirse a:

CSI, criminalística (Crime scene investigation en inglés).
Concurso de Saltos Internacional, una competición ecuestre. 
Videojuegos CSI, serie de videojuegos basados en las series de televisión. 
Abreviatura de Consorci Sanitari Integral, ente pública sanitario en Cataluña (España).
CSI (bus serie), o Interfaz Serie para Cámaras (del inglés, Camera Serial Interface).

Series de televisión
Franquicia CSI, franquicia de medios sobre la serie de televisión.
CSI: Crime Scene Investigation (ambientada en Las Vegas), serie de televisión estadounidense.
CSI: Miami (ambientada en Miami), serie de televisión estadounidense.
CSI: New York (ambientada en Nueva York), serie de televisión estadounidense.
CSI: Cyber, serie de televisión estadounidense.

Organizaciones
Confederación de Sistemas Independientes, una organización separatista que lucha contra la República galáctica en el universo de ficción de La Guerra de las Galaxias.
Comisión Scout Interamericana, Conjunto de grupos escultistas con representación en diversos países de América Latina.
Corriente Sindical de Izquierda, un sindicato asturiano (España).
Confederación Sindical Internacional, la mayor federación sindical mundial.
CSI (Commitee for Skeptical Inquiry), nombre de la organización anteriormente conocida como CSICOP.
CSI (Corporación Siderúrgica Integral), grupo siderúrgico de capital público creado en 1994.
CSI (Continuous Service Improvement).
CSI Centro de Soluciones Informáticas : Empresa creada por Guillermo Weinberg

Deportes
Club Sportivo Italiano, club de fútbol de Ciudad Evita, Argentina.